My Street — видеоигра для вечеринок на PlayStation 2, выпущенная 9 марта 2003 года. Есть семь мини-игр, и геймплей в них очень похож на другие игры для вечеринок, такие как серия Mario Party.

Игровой процесс 
My Street предлагает игроку на выбор три режима: история, игра и сетевая игра. В режиме истории игрок исследует окрестности игры и помогает детям, которые населяют его, чтобы спасти окрестности и завершить историю. Режим игры позволяет игрокам напрямую играть в мини-игры против искусственного интеллекта. Режим сетевой игры- это многопользовательский режим игры, позволяющий игрокам играть в мини-игры онлайн через сетевую игру PlayStation 2.

В игре есть выбор из семи мини-игр: Волейбол, Радиоуправляемые гонки, Шарики, Вышибалы, Химия, Игры с цыплятами и Газонокосилки. Восьмой игровой режим, Corn Field Maze, был анонсирован на презентации игры на E3 2002, но был сокращён до релиза. Игровые режимы доступны при посещении разных детей, которые населяют окрестности игры. Режим истории требует, чтобы игрок открывал игровые режимы в определенном порядке, восстанавливая предметы для этих персонажей.

Персонажа игрока можно либо выбрать из предустановленных персонажей, либо настроить, выбрав различные части тела, прически и одежду.

Сюжет 
Игрок получает контроль над «новичком», чья роль в игре состоит в том, чтобы победить хулигана до 24 августа — первого дня в школе.

Отзывы 
Игра получила «в целом неблагоприятные отзывы», согласно сайту отзывов Metacritic.

Примечания 

Компьютерные игры 2003 года